Il doppio del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Lyon 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Brad Drewett e Broderick Dyke che hanno battuto in finale Michael Mortensen e Blaine Willenborg 3-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Michael Mortensen /  Blaine Willenborg (finale)
 Mansour Bahrami /  Diego Pérez (primo turno)

 Loïc Courteau /  Guy Forget (semifinali)
 Brad Drewett /  Broderick Dyke (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix de Tennis de Lyon 1988